Solara ima više značenja:
 Solara (Modena)
 Solara (Ređo Emilija)